Ива́н Па́влович Казане́ц (; 12 октября 1918 года — 15 февраля 2013 года) — советский государственный деятель. Министр чёрной металлургии СССР (1965—85 гг.). Член ВКП(б) — КПСС в 1944—1991. Заслуженный металлург Российской Федерации (1996).

Биография 
Родился в украинской крестьянской семье в селе Лоцманская Каменка под Екатеринославом. Род Казанцов – отважные лоцманы, проводившие суда по порожистой части Днепра.

По окончании семилетки учился в Днепропетровском индустриальном техникуме (1933—1937). В 1937—1944 годах работал на Кузнецком металлургическом комбинате (электромонтёр, мастер, инженер техотдела, начальник участка заводских подстанций). От призыва на фронт, как специалист, был освобождён. Окончил в 1944 году Сибирский металлургический институт (вечернее отделение), получил специальность инженера-металлурга по прокатному производству.

В августе 1944 года направлен на восстановление Донбасса, в 1944—1952 годах работал на Енакиевском металлургическом заводе (начальник смены листопрокатного цеха, начальник учебно-курсового комбината, заместитель секретаря парткома завода, начальник цеха, парторг ЦК КПСС). С 1951 года на партийной работе, в 1952—1953 гг. 1-й секретарь Енакиевского, затем Макеевского горкомов КПУ (Донецкая обл.).

В 1953 г. по предложению и настоянию Н. С. Хрущёва избран на должность 1-го секретаря Донецкого обкома КПУ, где работал в 1953—1960 гг., с февраля 1960 г. по 1963 г. — 2-й секретарь ЦК КПУ. Один из подписантов обращения ЦК КП Украины в ЦК КПСС в 1960 г. с просьбой в связи со 100-летием со дня смерти Т. Г. Шевченко рассмотреть вопрос о передаче Государственному музею Т. Г. Шевченко в Киеве его картин, рисунков, рукописей и автографов, находящихся в учреждениях и музеях Москвы, Ленинграда, других городов России.

В марте 1961 г. как второй секретарь ЦК КПУ возглавлял государственную комиссию по расследованию причин куренёвской трагедии в Киеве. В 1963—65 гг. председатель Совета Министров УССР.

Министр чёрной металлургии СССР 
В октябре 1965 года Казанец назначен Министром чёрной металлургии СССР. Период работы И. П. Казанца на этом посту отмечен значительным наращиванием объёмов производства, широкомасштабным внедрением передовых мировых технологий и освоением новых видов металлопродукции.

К 1985 году в сравнении с 1965 годом в СССР добыча железной руды, производство чугуна и стали выросли в 1,6 раза, проката — в 1,8 раза, стальных труб — в 2 раза.

Сооружено много новых современных горнорудных и металлургических объектов в России, на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Молдавии, Латвии, в том числе:

 построен уникальный горнометаллургический комплекс, включающий Оскольский электрометаллургический комбинат с бездоменной технологией получения стали и Лебединский ГОК;
 впервые в мировой практике освоена выплавка стали в большегрузных конвертерах в комплексе с непрерывной разливкой на Новолипецком металлургическом комбинате;
 построена и введена в эксплуатацию крупнейшая в мире доменная печь объёмом 5500 м³ на Череповецком металлургическом комбинате.

Под руководством И. П. Казанца осуществлялись крупномасштабные проекты по строительству металлургических объектов в зарубежных странах. Успешно решались сложные задачи, связанные с выполнением заказов оборонного назначения. Именно во время его руководства с 1975 года СССР перегнал США и Японию по производству основных видов металлургической продукции.

На 20-м съезде партии избирался кандидатом в члены ЦК КПСС (1956-61); на 22-м, 23-м, 24-м съездах партии — член ЦК КПСС (1961—86). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 4—11-го созывов (1958—1989) от Донецкой области (11-й созыв).

С июля 1985 года — персональный пенсионер союзного значения. Работал советником председателя Комитета Российской Федерации по металлургии, консультантом в Корпорации производителей чёрных металлов «Чермет».

Был членом Землячества Донбассовцев г. Москвы.

Похоронен рядом с супругой на Троекуровском кладбище в Москве.

Награды 
 Пять орденов Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 многочисленные медали («За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.)
 Благодарность Президента Российской Федерации (6 октября 1998 года) — за большой личный вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю плодотворную работу

Примечания

Библиография

Публикации Казанца 
 Казанец И. П. О чёрной металлургии США / И. П. Казанец. — М.: Металургія, 1975. — 199 с.: ил.
 Казанец И. П. Чёрная металлургия в девятой пятилетке / И. П. Казанец. — М.: Металургія, 1972. — 112 с.: ил.
 Казанец И. П. Чёрная металлургия на рубеже новой пятилетки / И. П. Казанец. — М.: Металургія, 1971. — 71 с.: ил.

Публикации о Казанце 
 Казанец Иван Павлович // Годы и люди Донетчины / Авт.-сост. В. И. Ляшко. — К.: Скарбниця: Изд. дом. «Деловая Украина», 2001. — С. 98-100, 118—125.
 Казанец Иван Павлович // Годы и люди Донетчины / Авт.-сост. В. И. Ляшко. — 2-е изд., доп. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2004. — С. 184—185.
 Казанец Иван Павлович // БСЭ. — 3-е изд. — М., 1975. — Т. 11. — С. 137.
 Казанець Іван Павлович // Рад. енцикл. історії України. — К., 1970. — Т. 2. — С. 287.
 Казанець Іван Павлович // УРЕ. — К., 1961. — Т. 6. — С. 59-60.
 Казанец Иван Павлович // УСЭ. — К., 1980. — Т. 4. — С. 392.

См. также 
 Министерство чёрной металлургии СССР

Ссылки 
 
 Биографии: 
 «Губернатор» пятидесятых

Первые секретари Енакиевского горкома КП Украины
Первые секретари Макеевского горкома КП Украины
Первые секретари Донецкого обкома КП Украины
Металлурги СССР
Металлурги России
Министры чёрной металлургии СССР
Организаторы металлургической промышленности в России и СССР
Почётные граждане Донецкой области
Члены ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Награждённые медалью «100 лет Освобождения Болгарии от османского рабства»
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Сибирского индустриального университета
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Вторые секретари ЦК КП Украины
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Председатели Совета министров Украинской ССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Политики XX века
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС